(7092) Кадм () — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой, из-за чего, в процессе своего движения вокруг Солнца, он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. Астероид был открыт 4 июня 1992 года американскими астрономами Кэролин и Юджином Шумейкерами в Паломарской обсерватории и назван в честь Кадма, персонажа древнегреческой мифологии.

Для Земли этот астероид опасности не представляет, наиболее тесное сближение произойдёт 7 декабря 2056 года — 36,1 млн км (0,241 а. е.).

См. также 
 Список астероидов (7001—7100)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Названия астероидов из древнегреческой мифологии